Кубок Молдавии по футболу сезона 1992/1993 — второй розыгрыш Кубка Молдавии, проводился с 1992 по 1993 год. Обладателем трофея стал тираспольский «Тилигул».

1/64 финала

1/32 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Молдовы 1992—1993 г.г.
 Moldova 1993
 Архив всех розыгрышей Кубка Молдовы

1993
Футбол в Европе в 1992 году
Спорт в Молдавии в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году
Спорт в Молдавии в 1993 году